Hal Davis peut faire référence à:
Harold Hal Davis (1921-2007), athlète américain
 (1933 – 1998), musicien et producteur américain